Ismael Hernández es el nombre por el que se conoce tanto a...

el atleta mexicano Ismael Hernández Uscanga
el político mexicano Ismael Hernández Deras